Municipio de Sylvan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sylvan (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Sylvan (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Sylvan (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.